

Personnalités 

 Francesco Bussone da Carmagnola (v.1382 - 1432), condottiere italien ;
  (1927-2014), footballeur italien ;
 Maria Orsola Bussone (1954-1970), jeune laïque italienne, chrétienne, vénérable catholique ;
  (1912-2002), homme politique américain, membre de la Chambre des représentants.